«Художественная литература» (Худли́т; ранее Государственное издательство художественной литературы, Гослитиздат, ГИХЛ) — советское, впоследствии российское книжное издательство. Специализируется на издании русской, советской и зарубежной художественной литературы на русском языке. В настоящее время представляет собой акционерное общество. Расположено в Москве по адресу Новая Басманная улица, 19, стр. 1.

История 
Государственное издательство художественной литературы (ГИХЛ) основано 1 октября 1930 года в Москве на базе литературно-художественного сектора Госиздата и издательства «Земля и фабрика». В 1934 году было переименовано в Гослитиздат. В 1937 году с ним было объединено расформированное издательство Academia. С 1963 года носит название Издательство «Художественная литература» (ИХЛ).

Издательство выпускало классические произведения мировой художественной литературы, а также наиболее значительные произведения современных зарубежных авторов. Современных отечественных авторов включали в план только в том случае, если они входили в группу наиболее известных писателей, общепризнанных «классиков советской литературы».

В 1960—1980-х годах «Худлит» было крупнейшим в СССР издательством в сфере классической художественной литературы по количеству выпускаемых книг и тиражам. Так, в 1967—1977 годах увидела свет 200-томная «Библиотека всемирной литературы». Каждый том (первоначально тиражом , с 1973 года — ) содержал вступительную статью, примечания и иллюстрации. К серии «Библиотека всемирной литературы» неформально примыкает «Библиотека классики», основанная в 1977 году и ограниченная хронологическими рамками XIX—XX веков. «Библиотека классики» была призвана восполнить пробелы в отражении истории развития мировой литературы в БВЛ, предварительный план серии включал 147 изданий.

В 1957 году издательство выпустило сборник «Литературные памятники Киевской Руси», составленный И. П. Ерёминым и Д. С. Лихачёвым. В 1969 году в серии «Библиотека всемирной литературы» был опубликован «Изборник», объединивший наиболее интересные произведения XI—XVII веков. В нём впервые была найдена форма параллельного издания древнерусского текста и его перевода. Читательский успех «Изборника» позволил приступить к изданию большой книжной серии «Памятники литературы Древней Руси». Для того времени это было уникальное издание — оно охватывало период с XI до XVII века, включало более 200 произведений, более 8000 страниц в 12 томах, с текстами на двух языках (древнерусском и современном русском), с комментариями, научным аппаратом, иллюстрациями. Важнейшую роль в издании этой серии, наряду с сотрудниками издательства, играл академик Д. С. Лихачёв.

Осуществлены масштабные издания собраний сочинений Л. Толстого и М. Шолохова (тиражом 1 млн экз. каждое), собрание сочинений А. Пушкина тиражом . По итогам акции «Книги в обмен на макулатуру» с 1974 года за 20 лет было выпущено 200 наименований художественной литературы тиражом 210 млн экземпляров.

Также ИХЛ выпускало «Роман-газету», журналы «Москва», «Нева», «Звезда», «Детская литература».

С 1963 по 1997 год действовало Ленинградское отделение издательства (филиал ИХЛ в Ленинграде).

В 1980 году издательство было награждено орденом Трудового Красного Знамени.

В системе Госкомиздата СССР в 1980-х годах издательство входило в главную редакцию художественной литературы. По объёму книгоиздания, измеряемому печатными листами-оттисками, «Художественная литература» было одним из лидирующих советских издательств, например, в 1980 году занимало по этому показателю второе место, уступая лишь «Просвещению». В 1980—1990 годы показатели издательской деятельности издательства были следующие:

Уровень подготовки литературно-художественных изданий в ИХЛ был очень высок — в советское время с «Художественной литературой» сотрудничали лучшие отечественные литературоведы, переводчики, художники, а в штате были высокопрофессиональные редакторы, корректоры, технологи. «Худлит» регулярно выпускал так называемые «особо художественные» издания с большим числом оригинальных иллюстраций и миниатюрные книги.

Долгое время «Художественная литература» была неофициальным посредником между издательством Московской Патриархии под руководством митрополита Питирима и государственными полиграфическими предприятиями. По воспоминаниям Валентина Осипова, директора ИХЛ в 1977—1986 гг., это был «такой хитроумный запрет церковникам на прямое общение с типографиями. Умысел партбонз, в общем, зряшный, всего лишь перестраховочный».

После перестройки издательство переживало серьёзный кризис, связанный как с общими тенденциями в книгоиздании, так и с субъективными факторами, продолжающийся фактически до настоящего времени. Так, в 1976 году было выпущено 318 книг и брошюр тиражом около 46,5 млн экз., в 1986 году — 334 издания тиражом 85 млн экз., в 1991 году — 277 книг тиражом почти 38 млн экземпляров, в 1994 году — 58 книг тиражом 2 млн экземпляров, в 1995 году — ни одной книги, в 1996 году — 38 книг тиражом едва 0,5 млн экземпляров. В 2015 году «Художественная литература» не входила даже в Топ-100 издательств России по количеству выпущенных книг и брошюр.

Директора 
 1930—1937 — Николай Никандрович Накоряков
 1934—1937 — Беспалов, Иван Михайлович (главный редактор)
 1937—1939 — Лозовский, Соломон Абрамович
 1939—1946 — Пётр Иванович Чагин (исполняющий обязанности)
 1939—1945 — Копяткевич, Александр Антонович (главный редактор)
 1945—1948 — Головенченко, Фёдор Михайлович
 1948—1956 — Котов, Анатолий Константинович
 1957—1962 — Владыкин, Григорий Иванович
 1963—1970 — Валерий Алексеевич Косолапов
 1972—1977 — Виталий Сергеевич Сомов
 1977—1986 — Осипов, Валентин Осипович
 1987—1996 — Анджапаридзе, Георгий Андреевич
 1996—2001 — Петров, Аркадий Наумович
 2001—2007 — Колесников, Сергей Георгиевич
 2008—2018 — Пряхин, Георгий Владимирович
 2018—н.в. — Гришанов, Алексей Анатольевич

Книжные серии, выходившие в издательстве 
 Забытая книга
 Библиотека античной литературы (основана в 1963 г.)
 Библиотека всемирной литературы
 Народная библиотека (с 1930 по 1977 г.; продолжена серией «Классики и современники»)
 Классики и современники (с 1977 г.)
 Библиотека литературы Возрождения
 Библиотека исторического романа
 Библиотека учителя (межиздательская серия)
 Библиотека польской литературы (межиздательская серия)
 Библиотека финской литературы (межиздательская серия)
 Библиотека японской литературы (межиздательская серия)
 Библиотека китайской литературы (межиздательская серия)
 Библиотека индийской литературы (межиздательская серия)
 Восточный альманах
 Памятники литературы Древней Руси (основана в 1978 г.)
 Библиотека произведений, удостоенных Ленинской премии
 Литературные мемуары
 Зарубежный роман XX века (с 1957 г.)
 Библиотека классики (основана в 1977 г.,расформирован в 1991 г.)
 Русская муза (основана в 1985 г.)
 Библиотека советской поэзии (основана в 1957 г.)
 Сокровища лирической поэзии (с 1963 г.) и др.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Издательства России
Издательства СССР
Издательства, основанные в 1930 году